Inda steht für:
 Alberto Suárez Inda, mexikanischer Geistlicher, Kardinal und emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Morelia
 INDA, rumänischer Lokhersteller